Digitale Werkomgeving Rijksdienst;
Durable water repellent